

Personen 
Dirk Bosboom (1641-1702), Nederlands graveur
Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886), Nederlands romanschrijfster
Jan Willem Bosboom (1860-1928), Nederlands architect
Johannes Bosboom (1817–1891), Nederlands schilder en aquarellist
Manuel Bosboom (1963), Nederlandse schaker en Internationaal meester
Nicolaas Bosboom (1855–1937), Nederlands militair en politicus
Patrick Bosboom, een pseudoniem van Ignace Schretlen (1952), Nederlands schrijver, kunstenaar en huisarts
Piet Bosboom (1911-1991), Nederlands organisatiedeskundige en lid hoofddirectie Nederlandse Spoorwegen 
Symon of Simon Bosboom (1614-1662), Duits-Nederlands beeldhouwer en architect
Tea Bosboom-Lanchava (1974), Nederlands schaakster en damesgrootmeester
Wim Bosboom (1928-2001), Nederlands journalist en televisiepresentator

Straten 
Bosboom Toussaintstraat (Amsterdam), een straat in de Helmersbuurt in het stadsdeel West.
Bosboom Toussaintstraat (Enschede)
Bosboom Toussaintstraat (Groningen)
Bosboom Toussaintstraat (Harderwijk)
Bosboom Toussaintstraat (Harlingen)
Bosboom Toussaintstraat (Hilversum)
Bosboom Toussaintstraat (Leidschendam)
Bosboom Toussaintstraat (Rijnwoude)
Bosboom Toussaintstraat (Utrecht)
Bosboom Toussaintstraat (Zwolle)